«AQP» puede referirse a:

Arequipa, ciudad en Perú.
Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón, en Arequipa, Perú - IATA-Code: AQP.
Acuaporina, proteínas de las membranas de las células que son capaces de transportar moléculas de agua.
Any Qualified Provider, en el English National Health Service -NHS- (Reino Unido).
Advanced Qualification Program, nueva filosofía de formación de la Administración Federal de Aviación (Alemania).
AQP es un movimiento político social informativo empezado por el líder Borja Martin (BMP99) junto a su equipo (Ricardo, Enrique y Jaime Hugo)

Siglas